Хелена (Гелена) Скирмунт (;  5 ноября 1827, родовое поместье Колодное на Пинщине —1 февраля 1874, Амели-ле-Бен, Франция ) — художница и скульптор, творчество которой тесно связано с художественной жизнью входивших в состав Российской империи Литвы, Белоруссии и Польши.

Биография 
Родилась в дворянской семье в поместье Колодное на Пинщине ( сейчас деревня Колодное, Столинский район, Брестская область). Отец - Александр Скирмунт, глава Пинского повета. Мать - Гортензия Орда, сестра знаменитого художника и композитора Наполеона Орды.

С рождения имеет проблемы со зрением. В возрасте 13 лет едет в Вильню для лечения. "Тыя загадалi ад навучання ўсякага адмовiцца, кнiжкi закрыць. Але дазволiлi маляваць, бо гэта не дае такога напружання на зрок". Так начинается ее профессиональное увлечение рисованием. Находясь в Вильне, берет уроки у знаменитого Винцента Дмаховского, который был поражен ее способностями. 

Активно рисует. Любит делать зарисовки родной природы, родных и близких, архитектуры своего края.

В 18 лет с подругой матери Констанцией едет в Европу. Там она берет уроки рисования у знаменитых художников и навещает Наполеона Орду, живущего за границей из-за участия в восстании 1830-1831.

В 21 год выходит замуж за Казимира Скирмунта. Рождает дочь Констанцию, которая станет знаменитым историком и публицистом.

В 25 лет едет в Европу из-за проблем со зрением. Там Хелена понимает, что скульптура не так вредит глазам. Так начинается новый период в ее творчестве. Путешествуя по Европе, берет уроки у таких скульпторов, как Юзеф Цезарь, Амиччи, Галли. Вернувшись в Колодное, оборудовала небольшую мастерскую. Основной темой скульптур избрала религию.

В 1863 году вспыхнуло восстание. Хелена принимает в нем участие. Переписывается с лидером повстанцев в Пинском повете Траугуттом. Из-за предательства своих же крестьян её арестовывают и высылают в Тамбов, а мужа в Кострому

Все свои путешествия описывает в дневниках. Несмотря на тяготы ссыльной жизни, продолжает творить. В Тамбове ее посещает идея создания исторических шахмат. После воссоединения с мужем рождается дочь Казя.

Весной 1867 года им разрешили вернуться на родину в Полесье. Так как имущество конфисковано, они живут у Александра Скирмунта - успешного предпринимателя, имеющего в Полесье несколько доходных предприятий.

Через несколько месяцев мужа вновь выслали в Балаклаву (Крым). В 1869 году туда же была выслана Хелена Скирмунт. В Балаклаве она работает над такими проектами, как пасхалы, барельефы Миндовга и Гедимина, исторические шахматы.

В 1872 здоровье Хелены резко ухудшилось: она заболела дифтерией. Родные везут ее на лечение во Францию. 

В санатории Амели-ле-Бен 1 февраля 1874 года Хелена Скирмунт умирает. 

В 1875 родственники добились разрешения властей, и её прах был перевезен на родину и захоронен в г. Пинск.

Семья 
В 21 год вышла замуж за архитектора Казимира Скирмунта, мать Станислава, директора управления лесами в Судане, Ирены, Казимиры, известного белорусского историка Констанции Скирмунт (1851—1933), вместе с которыми жила в имении Колодное (ныне деревня).

Творчество 
Писала портреты, лепила скульптуры из гипса, создавала медальоны, религиозную утварь ( распятия, пасхалы). Создала исторические шахматы.  Работала в историческом жанре. Уже в XXI веке было установлено, что незадолго до восстания Хелена скопировала почитаемую католиками и православными икону Юровичской иконы Божией Матери.

Автор опубликованных посмертно в 1876 году писем и дневника «Из жизни литвинки».

К 190-летию со дня рождения художницы в музее Белорусского Полесья в память о ней прошла выставка.

Исторические шахматы 
В Тамбове Хелена начинает работать над шахматами. Они должны стать "билетом в Иерусалим": на деньги от продажи партии Хелена собирается совершить паломничество.

Темой Хелена избрала венский поход Яна III Собесского, в 1683 году разгромившего турецкую армию. В польской партии присутствуют такие фигуры, как "Погоня", "Полешук", "Тюр", Башня Кракова", "Башня Жмуди", фигурка гетмана Станислава Яблонского, "Хоружий", "Холоп", "Оруженосец", "Король". В турецкой - "Башибузук", "Спах", "Султан", "Арнаут", "Фатар", "Янычар", "Башня", фигурка визиря Кара-Мустафы

В литературе 
Жизнь и творчество описал Бронислав Залесский в книге "Из жизни литвинки". Основа книги - дневники и письма Хелены Скирмунт. Более того, автор был лично знаком с героиней.

Память 
В деревне Колодное на месте усадьбы Скирмунтов в честь Хелены установлена арка с плитой.

Примечания

Ссылки 
 Непокорная литвинка. Хартия-97
 Непокорная литвинка, или Возвращение славного имени Полесья. Медиа-Полесье

Художники по алфавиту
Художники-портретисты Российской империи
Художники исторического жанра
Художницы XIX века
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XIX века
Скульпторы Белоруссии
Женщины-скульпторы Российской империи
Польские повстанцы 1863 года
Ссыльные